Бараташвили (Боранбаевы, видоизменённая из Барата, в Бората - Боран  (обозначение имени с Барата, в Бората или Боран, обозначение на разных языках, из за того, что Грузия была вассалом монгольской империи), с приставкой бай, байрактари - знаменоносец (обозначенно на гербе) , вождь или предводитель гагауз. язык ; абый - старший брат тат. язык) (груз. — ბარათაშვილი , рус. Баратовы или Баратаевы) — княжеский род, известный в Грузии с XV века.

Его родоначальником был Барата Качибадзе (Качибаидзе), казначей грузинского царя Александра I. Полагают, что его предком был амирэджиб царя Георгия V Кавтар Качибаидзе, видный грузинский политический деятель XIV века. Анализируя их фамилию и с учётом некоторых исторических реалий академик Симон Джанашия считал Качибаидзе выходцами из Абхазии, а их первоначальной фамилией — Кечба (Гечба). Из рода Качибадзе-Бараташвили происходит несколько известных грузинских фамилий, прежде всего несколько ветвей Бараташвили (известно 13 ветвей этого рода, носивших в Российской империи фамилии Баратовых и Баратаевых), а также князья Орбелиани (Джамбакуриан-Орбелиани), князья Солагашвили (Салаговы).

Происхождение фамилии Баратовых получило свое начало от князей Карталинских в Грузии. Предок рода князь Надор и сын его Ревас Баратовы, в царствование Императора Петра I выехали из Грузии с царем Вахтангом Леоновичем в 1724 году под покровительство России и приняли имена, первый - Федора, второй - Александра, служили в русской армии и по указу Императрицы Анны Иоанновны 25 марта 1738 года приняты в Российское подданство и пожалованы в потомственное владение местечком Кобеляки (уездный город) в Полтавской губернии. Сын Александра Федоровича - князь Григорий Александрович Баратов признан в княжеском достоинстве Высочайше утвержденным мнением Государственного совета 29 ноября 1839 года. Многие из князей Баратовых владели населенными пунктами в Борзенском, Суражском и Новозыбковских уездах Черниговской губернии.

Ветви рода Бараташвили 
 Орбелишвили-Капланишвили (впоследствии Орбелиани)
 Иотамишвили
 Гурдж-Ревазишвили
 Палаван-Хосрошвили
 Абашишвили
 Зурабишвили
 Иаралишвили
 Госташабишвили
 Германозишвили
 Саамишвили
 Асанбегишвили

Представители рода 
Известные представители рода:

 Бараташвили Николай Мелитинович, (1817—1845), выдающийся грузинский поэт
 Баратаев, Михаил Петрович, (1784—1856), князь, генерал, предводитель дворянства Симбирской губернии. Нумизмат.
 Баратаев, Пётр Михайлович (1734—1789) — российский военный и государственный деятель.
 Баратаев, Семён Михайлович (1745—1798) — генерал-майор, Казанский генерал-губернатор, дядя М. П. Баратаева.
 Баратаев, Сергей Михайлович (1861—1930) — депутат Государственной думы I созыва от Симбирской губернии
 Баратов, Иосиф Александрович, (1872 — ?) — князь, адвокат, депутат Государственной думы I созыва от Тифлисской губернии

Примечания

Литература 
 

Грузинские княжеские роды Российской империи
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы